Józef Sokołowski – polski etnograf
 Józef Sokołowski – polski szlachcic, stolnik kruszwicki